Го́ллі Майклс (; нар. 16 серпня 1990, Фінікс, Арізона, США) — американська модель та порноакторка.

Біографія 
Народилася в місті Фінікс, штат Арізона. Працювала фотомоделлю до 2010 року, потім почала зніматися в порнографії. В даний час працює для дорослого модельного агентства FTV. Досягла великих успіхів завдяки тому, що є актрисою з натуральними грудьми розміру D. Працювала з такими відомими студіями, як Brazzers, Naughty America і . Знялася більш ніж у 50 повнометражних фільмах.

Премії і номінації

Примітки

Посилання 
 Голлі Майклс  на сайті Twitter
 Офіційна сторінка Голлі Майклс  на сайті Myspace
 Профіль Голлі Майклс  в Instagram
 Голлі Майклс на сайті моделей OCModeling.com
 Профіль Голлі Майклс  на AVN.com

Американські жінки-моделі
Американські порноакторки